Im Moore ist die Bezeichnung für verschiedene Siedlungen, Wälder und Waldstücke sowie Straßen in verschiedenen Städten, aber auch die Adresse denkmalgeschützter Objekte, darunter

 Im Moore (Hannover), aus einem Feldweg entstandene Straße durch eine Flur in der Nordstadt von Hannover